Дж — многозначный термин. Может означать:
 Дж — обозначение единицы работы джоуль.
 Дж — кириллический диграф.
 Дж (Ԫ) — буква кириллицы.
 Дж. — сокращение имён, начинающихся на это буквосочетание (Джон, Джек, Джеральд и так далее).